Mondiali 1962 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1962:

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1962 – 13ª edizione

Biathlon 
Campionati mondiali di biathlon 1962 – 4ª edizione

Bob 
Campionati mondiali di bob 1962 – 21ª edizione

Calcio 
Campionato mondiale di calcio 1962 – 7ª edizione

Canottaggio 
Campionati del mondo di canottaggio 1962 – 1ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1962 – 59ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1962 – 35ª edizione

Ciclismo indoor 
Campionati del mondo di ciclismo indoor 1962 – 7ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1962 – 13ª edizione

Curling 
Campionato mondiale di curling maschile 1962 – 4ª edizione

Ginnastica artistica 
Campionati mondiali di ginnastica artistica 1962 – 15ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1962 – 29ª edizione

Hockey su pista 
Campionato mondiale maschile di hockey su pista 1962 – 15ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1962 – 21ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1962 – 14ª edizione

Motocross 
Campionato mondiale di motocross 1962 – 6ª edizione

Palla basca 
Campionati mondiali di palla basca 1962 – 4ª edizione

Pallamano 
Campionato mondiale di pallamano femminile 1962 – 2ª edizione

Pallavolo 
Campionato mondiale di pallavolo maschile 1962 – 5ª edizione
Campionato mondiale di pallavolo femminile 1962 – 4ª edizione

Pattinaggio artistico 
Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle 1962 – 10ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1962 – 52ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1962 – 54ª edizione
Campionati mondiali di pattinaggio di velocità a rotelle 1962 – 1ª edizione

Pentathlon moderno 
Campionati mondiali di pentathlon moderno 1962 – 11ª edizione

Scherma 
Campionato mondiale di scherma 1962 – 17ª edizione

Sci alpino 
Campionati mondiali di sci alpino 1962 – 17ª edizione

Sci di fondo 
Campionati mondiali di sci nordico 1962 – 24ª edizione

Slittino 
Campionati mondiali di slittino 1962 – 8ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1962 – 37ª edizione

Tiro a segno 
Campionati mondiali di tiro 1962 – 38ª edizione